Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir de la 176 demi-brigade de première formation.

Création et différentes dénominations 
 Il n'existe pas, avant 1912, de régiment ayant porté ce numéro.
 créé à Salon, à partir du  avec des éléments venant de Rouen de Pau puis de Montpellier.

Chefs de corps 
  au  : lieutenant-colonel Lavenne de Choulot, Marie, Augustin, Paul. 
  au  : lieutenant-colonel Benoit.
  au  : colonel Thomassin.
  au  : lieutenant-colonel Boucelle.
  au  : lieutenant-colonel Bonin.
  au  : colonel Salle.
  au  : lieutenant-colonel Vicq.
  au  : lieutenant-colonel Meyer.
  au  : lieutenant-colonel Garchery.
  au  : lieutenant-colonel Sabatou.

(*) Officier qui devint par la suite général de brigade.
(**) Officier qui devint par la suite général de division.

Historique des garnisons, combats et batailles du  RI

Première Guerre mondiale 
À la  d'infanterie de  jusqu'en . Le  RI fait partie de la  d'Orient (ancienne ).Le , cette division est transformée en  du corps expéditionnaire d'orient (CEO). Puis le  elle redevient la  d'infanterie.

1914 
N'est pas encore en service.

1915 
Les Dardanelles, Sedd-Ul-Bahr (côte européenne de Turquie) débarquement le , il y restera jusqu'au …

1916 
Front de Grèce… Front d'Orient…

1917 
Front d'Orient…Albanie…

1918 
Prespa… Serbie... Le , le régiment est devant Constantinople. Un détachement sera à Kherson, il combattra contre les Bolcheviks jusqu'au .

Entre-deux-guerres 
Le  d'infanterie est dissous le .

Drapeau 
Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes :

Décorations 
Sa cravate est décorée de la croix de guerre 1914-1918  avec une palme (une citation à l'ordre de l'armée).Le général Cordonnier, commandant l'Armée française d'Orient, cite à l'ordre de l'Armée. Le  RI du colonel Salle, qui a pris la ville de Florina, fortement organisée et défendue par une garnison nombreuse puissamment appuyée par l'artillerie ennemie.

Devise

Insigne

Personnages célèbres ayant servi au  RI

Sources et bibliographie 
 Archives militaires du Château de Vincennes.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes 

Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918
INF, 176